Бобр — річка у Білорусі, Вітебській та Мінській областях
 Бобр — смт у Мінській області, Крупський район
 Бобр — селище у Мінській області, Крупський район

Див. також 
 Бобер (значення)